Crossroads es una película estadounidense dirigida por Jack Conway en el año 1942.

Argumento 
Powell es un diplomático cuya amnesia hace que su pasado vuelva para inquietarle.

Enlaces externos 
 
 
 moviemeter

Películas ambientadas en París
Películas sobre la amnesia